Eerste divisie (mannenhandbal) 1999/00
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1999/00